Film:

Csillagkapu: Continuum, sci-fi film (2008)
Continuum, sci-fi televíziós sorozat (2012)

Hasonló címen:

Kontinuumhipotézis, a halmazelmélet egyik kijelentése
Kontinuumelmélet (pszichológia), az ember egyedfejlődésével kapcsolatos elmélet
Dialektuskontinuum, nagyobb földrajzi területre kiterjedő nyelv- vagy nyelvjáráscsoport